Existuje více nositelů příjmení Carkner:

 Matt Carkner (* 1980) – kanadský lední hokejista
 Terry Carkner (* 1966) – kanadský lední hokejista